George Mullin ist der Name folgender Personen:

* George Mullin (Baseballspieler) (1880–1944), US-amerikanischer Baseballspieler
 George Mullin (Soldat) (1892–1963), kanadischer Soldat